Le barrage d'Assouan peut désigner :
 lancien barrage d'Assouan, un barrage d'Égypte construit au début du  en travers du Nil, juste en amont de la ville d'Assouan ;
 le haut barrage d'Assouan, un barrage d'Égypte construit dans les années 1960 en travers du Nil juste en amont de l'ancien barrage d'Assouan.